VRKD steht als Abkürzung für:
 Schweizerische Verordnung über den Rotkreuzdienst
 Verband reisender Kaufleute Deutschlands

VRKD